Motu One (Genootschapseilanden), atol van de Benedenwindse Eilanden, Frans-Polynesië.
 Motu One (Marquesas), eiland van de Marquesaseilanden, Frans-Polynesië.